Protiladijska raketa je vodeno orožje, ki se uporablja za uničevanje ladij ali drugih površinskih plovil. Večina sodobnih raket ima možnost letenja le nekaj metrov nad morsko gladino ("sea skimming"). S tem se jih detektira precej pozneje in je tako samo malo časa za protiukrepe.

Obstaja več načinov vodenja: inercialna (INS), radijska, infrardeča (IR), TV, laserska ali pa kombinacija. Prve protiladijske rakete so se pojavile v 2. svetovni vojni. Prvi primerki so bili Henschel Hs 293 in Fritz X, ki so uspešno potopile okrog 30 ladij.

Protiladijske rakete se lahko izstreli iz letala, helikopterja, ladje ali podmornice.

Primerjava

Glej tudi
Seznam protiladijskih raket

Sklici

Zunanje povezave
Warship Vulnerability (tabulated shipping losses)
List of SSSR/Russian anti-ship missiles 

Protiladijske rakete
Orožje